Caponensi – abitanti di Capão da Canoa
Caponensi – abitanti di Muitos Capões